Айзинген:

 Айзинген (Бавария) — коммуна в Германии.
 Айзинген (Баден) — коммуна в Германии.